Patrik Hersley (né le  à Malmö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Malmö IF, il commence sa carrière en senior dans l'Elitserien lors de la saison 2004-2005. Il est choisi au cinquième tour, en cent-trente-neuvième position par les Kings de Los Angeles lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2005. Il part en Amérique du Nord en 2007 et est assigné aux Monarchs de Manchester dans la Ligue américaine de hockey. Il joue également dans l'ECHL avec les Royals de Reading. Il est échangé avec Ned Lukacevic aux Flyers de Philadelphie le  en retour de Denis Gauthier et d'un choix de deuxième tour au repêchage de 2010. Il évolue également dans la LAH et l'ECHL lors de saison 2008-2009. Il décide de revenir dans son club formateur qui évolue dans l'Allsvenskan. En 2011, il signe au Leksands IF avec qui il accède à la SHL en 2013. Fort de vingt-quatre buts inscrits en saison régulière, le record pour un défenseur dans l'élite suédoise, Hersley reçoit le Trophée Salming. Il est alors recruté par le Sibir Novossibirsk dans la KHL pour la saison 2014-2015.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Malmö Redhawks || Elitserien ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||34 ||5 ||8 ||13 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Malmö Redhawks || Elitserien ||28 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Royals de Reading || ECHL ||20 ||3 ||15 ||18 ||18 ||13 ||3 ||6 ||9 ||10
|-
|2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH ||42 ||1 ||8 ||9 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Royals de Reading || ECHL ||15 ||0 ||4 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||48 ||16 ||15 ||31 ||71 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 50|| 10|| 14|| 24|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Leksands IF || Allsvenskan || 17|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Leksands IF|| Allsvenskan || 52|| 13|| 17|| 30|| 55|| 10|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
|2013-2014 || Leksands IF || SHL || 51|| 24|| 11|| 35|| 18|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 56|| 16|| 17|| 33|| 28|| 12|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 56|| 4|| 8|| 12|| 41|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 23|| 4|| 9|| 13|| 6|| 16|| 6|| 12|| 18|| 6
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 43|| 14|| 21|| 35|| 20|| 13|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 36|| 14|| 19|| 33|| 6|| 12|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 55|| 8|| 14|| 22|| 14|| 6|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
|2020-2021 || Malmö Redhawks || SHL || 33|| 4|| 7|| 11|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2021-2022||  Krefeld Pinguine || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Malmö
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du MODO hockey
Joueur du Leksands IF
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Krefeld Pinguine
Champion de la Coupe Gagarine